«Вильгельм Английский» () — произведение Кретьена де Труа, которое сам автор именует «повестью в стихах» (un conte par rime) и которое иногда неточно называют романом; по-видимому, правильнее назвать его агиографической поэмой.

Источники, определившие сюжет, это, с одной стороны, агиография, с другой стороны, греческий роман II в. н. э. «История Аполлония Тирского», пересказанный по-латыни в VI в.

Повинуясь голосу свыше, английский король Вильгельм раздает всё своё имущество, отказывается от власти и обрекает себя на лишения и невзгоды вместе со своей семьей — женой Грасиеной, сыновьями Ловелем и Марэном. Замысел произведения был в том, чтобы серия приключений оказалась суровой проверкой для героя. Однако под влиянием нарративной структуры античного источника назидательность, обязательная для агиографического сочинения, уступила место чистой занимательности и неподдельному интересу к замысловатой игре случайностей и превратностей.

Ссылки 
 

Куртуазная литература
Средневековая литература во Франции
Произведения Кретьена де Труа